

Nom de famille 

 Ashleigh Gentle (née en 1991), triathlète australienne
 James Gentle (1904 - 1986) à Philadelphie (Pennsylvanie ), multi-sportif américain
 Lili Gentle (1940-), actrice américaine
 Mary Gentle (née en 1956), écrivain britannique
  (né en 1965), sportif australien

Toponyme 

 Le Gentle Site, site archéologique américain situé dans le comté de Madison, en Virginie.

Musique 
 Gentle Giant : groupe de rock progressif britannique actif entre 1970 et 1980.
 Gentle Words, single de Kumi Kōda sorti en 2003
 Love Is a Gentle Thing, album de Harry Belafonte, sorti en 1959
 Sober and Gentle, label indépendant français fondé en 2003

Divers 
  : personnage de Marvel, membre des X-Men
 Gentle Ben, 
 le nom d'origine de la série télévisée Mon ami Ben (la fin des années 60) et du roman éponyme
 le surnom du golfeur Ben Crenshaw
 Voir aussi 

Homonymie de patronyme